Gamba ima više značenja:
 Gamba, Torino
 Gamba, Vicenza